Feet kan syfta på:

 måttenheten Feet – engelska för fot, se Fot (enhet)
 Nils Johansson (Feet), kallad Feet, dekan i Uppsala och kanik i Linköping på 1300-talet